kwas - napój uzyskiwany w wyniku fermentacji
kwas brzozowy
kwas burakowy
 kwas chlebowy
kwas cytrynowy
kwas imbirowy
kwas jałowcowy
kwas kminkowy
 kwas miodowy
kwas owocowy
kwas żurawinowy
 kwas – potoczna nazwa LSD
 kwasy – związki chemiczne zawierające łatwo dysocjujące atomy wodoru
 Kwasy – wieś w województwie mazowieckim
 Kwasy (rejon rachowski)